Колонија Нуева Хенерасион има више значења:

 Колонија Нуева Хенерасион (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Нуева Хенерасион (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику